UMP kan bl.a. stå for følgende:

 UMP (parti), det franske politiske parti Union pour un Mouvement Populaire.
 UMP (kemi), molekylet Uridin monofosfat, der bl.a. indgår i RNA.
 Heckler & Koch UMP, en maskinpistol.